Balsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Balsjön, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (55,1 ha)
Balsjön, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun,  (37,7 ha)
Balsjö, småort i Bjurholms kommun, 
Balsjö flygbas, flygbas ca 8 km väster om Bjurholm, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn